Пойми меня:

 Пойми меня - российская телепередача, выходявшая на ОРТ (1995), НТВ (1996-2000), Карусель (2013-настоящее время).
 Пойми меня - казахская телепередача, выходявшая на НТК (2013-настоящее время).
 Пойми меня (фильм)